Тридесет пета сезона Светског купа у алпском скијању је почела у октобру 2000. у Зелдену у Аустрији а завршена је у марту 2001. у Ореу у Шведској.

У мушкој конкуренцији у укупном поретку најбољи је био Херман Мајер из Аустрије а у женској конкуренцији Јаница Костелић из Хрватске.

Током сезоне одржано је и Светско првенство у Санкт Антон ам Арлбергу у Аустрији између 29. јануара и 10. фебруара.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 67 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 33 трке.

Жене 

Коначни поредак после 34 трке.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2000.
Алпско скијање у 2001.